Schoenermarck oder Schönermarck ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Schönermarck (1575–1631), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und Rektor